Joseph-Marie Sardou – arcivescovo cattolico francese
 Fernand Sardou – attore, cantante e comico francese
 Michel Sardou – cantante e attore francese
 Victorien Sardou – drammaturgo francese